Перенаправлення ():

 Перенаправлення — функція командних оболонок вводу-виводу.
 Перенаправлення — метод World Wide Web для створення вебсторінки.
 Перенаправлення — у Вікіпедії — сторінки-перенаправлення, які створюються для статей, котрі можуть мати декілька альтернативних назв.